Корветы типа «Дескубьерта» — серия корветов, построенная для ВМС Испании в конце 1970-х и начале 1980-х годов. Эти корабли были также проданы египетскому и марокканскому флоту. Корабли были спроектированы в сотрудничестве с немецкой компанией Blohm & Voss на основе корветов типа «Жоао Коутиньо», которые были разработаны в конце 1960-х годов для португальского флота португальским военно-морским инженером Рожерио де Оливейра. Для второй партии была предложена увеличенная версия, но ВМС Испании, отказались от неё в пользу постройки по лицензии американских фрегатов типа «Оливер Хазард Перри».

Состав серии

ВМС Испании

Египетский флот

Королевский марокканский флот 
Марокканское судно оснащено ракетами Exocet вместо ракет Harpoon.

Галерея

См. также 

 Список классов кораблей в обслуживании

Использованная литература 

 Цитирование 

 использованная литература 

 Conway's All the World's Fighting Ships 1947–1995. Naval Institute Press. 1996. ISBN 1557501327.

Дескубьерта
Военные корабли Испании